Sitio de Málaga puede referirse a alguno de los múltiples asedios sufridos por esta localidad española:

Toma de Málaga (613) por los visigodos.
Toma de Málaga (713), durante la invasión musulmana de la península ibérica.
Toma de Málaga (1057), por Badis ben Habús, rey zirí de Granada.
Toma de Málaga (1090), por los almorávides.
Toma de Málaga (1153), por los almohades.
Toma de Málaga (1238), por los nazaríes.
Sitio de Málaga (1455), por Enrique IV de Castilla.
Toma de Málaga (1487), por los Reyes Católicos en el transcurso de la Guerra de Granada
Toma de Málaga (1810), por los franceses en el transcurso de la Guerra de Independencia  Española.
Sitio de Málaga (1873), durante la Rebelión cantonal.
Batalla de Málaga (1937), durante la Guerra Civil Española.